

Tibet 
Sakya (arrondissement), een arrondissement in Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio

Tibetaans boeddhisme 
Sakya (boeddhisme), hoofdstroming in het Tibetaans boeddhisme
Sakya (klooster), een Tibetaans klooster in Shigatse in Tibet
Sakya trizin, de hoofdabt van de Sakyaschool

Personen 
Sakyamuni Boeddha, Gautama Boeddha, stichter van het boeddhisme
Sakya Pandita (1182-1251), een Tibetaans boeddhistisch leraar